Bulgarije
Ravno (Razgrad), een dorp in de gemeente Koebrat, oblast Razgrad
Ravnogor, een dorp in de gemeente Bratsigovo, oblast Pazardzjik
Ravno Nivisjte, een dorp in de gemeente Madan, oblast Smoljan
Ravno Pole, een dorp in de gemeente Elin Pelin, oblast Sofia
Ravno Selo, een dorp in de gemeente Antonovo, oblast Targovisjte
Ravnovo, een dorp in de gemeente Zlatarista, oblast Veliko Tarnovo

Bosnië en Herzegovina
Ravno (Bosnië en Herzegovina), een dorp en gemeente in de Federatie van Bosnië en Herzegovina in Bosnië en Herzegovina

Slovenië
Ravno (Dobje), een plaats in de Sloveense gemeente Dobje
Ravno (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
Ravno Brdo, een plaats in de Sloveense gemeente Ljubljana